Francesco Trinchera (1841-1923)– docente, giornalista e politico italiano
 Paolo Trinchera – regista e produttore cinematografico italiano
 Pietro Trinchera (1707-1755)– librettista italiano
 Stefano Trinchera – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano